Vidor ist der Nachname von mehreren Personen:

 Charles Vidor (1900–1959), US-amerikanischer Regisseur
 Florence Vidor (1895–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Katalin Vidor (1903–1976), ungarische Zeitzeugin und Überlebende des Holocaust
 King Vidor (1894–1982), US-amerikanischer Regisseur
 Ladislaus Vidor (1914–1965), ungarischer Filmeditor
 Zoltan Vidor (1910–1994), ungarischer Kameramann

Sonstiges
Vidor (Venetien), Ort in Venetien, Italien
Vidor (Texas), Ort in den USA

Siehe auch:
 Widor